Woppenrieth ist der Ortsname von

 Woppenrieth (Tännesberg), Ortsteil des Marktes Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Woppenrieth (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Woppenroth